

Patronymie
 Hellmuth Prieß (1896-1944) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Hermann Prieß (1901-1985) est un Gruppenführer-SS et commandant de la  SS Totenkopf.